Hase-dera est le nom de plusieurs temples bouddhiques au Japon :
 Hase-dera (Atsugi)
 Hase-dera (Kamakura)
 Hase-dera (Sakurai) (centre du Bunzan, trésor national du Japon)